Cosaș se poate referi la:
 cosaș – Persoană care cosește; cositor 
 cosaș – (înv.) Fabricant de coase.  
 cosaș – (înv.) Vînzător de coase. 
 cosaș (Ensifera) – Subordin de insecte ortoptere cu antene lungi și cu organe stridulante care produc un țârâit caracteristic (ex. Tettigonia viridissima).  
 cosaș (Ctenopharyngodon idella) – Pește teleostean, dulcicol, semimigrator, originar din apele Asiei de Est, de c. 60-115 cm și 7,4-32 kg, cu corpul fusiform, gros, solzi cenușii-verzui și albicioși  
 cosaș (Phytotoma rara) – Pasăre mică (circa 18 cm), dăunătoare, din ordinul paseriformelor, care trăiește în Peru, Bolivia, Argentina, Chile, cu cioc puternic, ferestruit și penaj cafeniu-închis-cărămiziu